José Chacoa puede referirse a las siguientes personas:
 José Chacoa (yudoca), yudoca venezolano;
 José Chacoa (taekwondo), practicante de taekwondo venezolano.